Сигма Ро (Sigma Rho; от букв греческого алфавита «сигма» и «ро» — ΣΡ):

Псевдонимы
 Сигма-Ро — псевдоним русского писателя и журналиста Сергея Рыскина (1860—1895).
 Rho Sigma — псевдоним автора книги «Эфирная технология: рациональный подход к управлению гравитацией» (нем. изд. 1972; англ. изд. 1977 и 1996).

Братства
  (ΣΡ; с 1938 года) — братство юридического колледжа , Филиппины.
  (ΒΣΡ; с 1910 года) — братство в Корнельском университете, штат Нью-Йорк, США.
  (ΣΔΡ; с 1921) — братство в Университете Майами, штат Огайо, США.
  (ΦΡΣ; с 1890) — братство в Северо-Западном университете, штат Иллинойс, США.

См. также 
 Сигма
 Ро

Примечания